Silhouette (eiland), een eiland van de Seychellen
Étienne de Silhouette, Franse belastingambtenaar
Silhouette (band), rockband uit Utrecht
Cenemus silhouette, een spinnensoort
Celebrity Silhouette, een cruiseschip
Lamborghini Silhouette, sportauto
Silhouetten (Marin Kasimir), beeld in Amsterdam-Noord
Silhouette (Gjon's Tears), liedje van Gjon's Tears

Anders
Silhouet, een kunstvorm
Skyline (stad), het stedelijk silhouet van een stad

Zie ook 
 Silhouettes (doorverwijspagina)